— японский студент, юный поэт и философ, которого в основном помнят из-за его прощального стихотворения.

Биография 
Мисао Фудзимура родился на острове Хоккайдо. Его дед был бывшим самураем в клане Мориока (Morioka Domain), после Революции Мэйдзи его отец переехал на остров Хоккайдо в качестве директора Банка (Hokkaido Bank). Фудзимура окончил среднюю школу в Саппоро, и затем переехал в Токио, где учился в подготовительной школе для поступления в Токийский университет.

Фудзимура обезумел, когда его отвергла Тамико, старшая дочь Кикути Дайроку, выбрав другого, Тацукити Минобэ (Tatsukichi Minobe), за которого она позже вышла замуж.

В мае 1903 года он поехал в Никко на водопад Кэгон. Перед совершением самоубийства на стволе дерева оставил своё прощальное стихотворение.

Могила Фудзимуры находится на кладбище Аояма в Токио.

Печальная романтическая история была разнесена средствами массовой информации и прокомментирована известным японским писателем Нацумэ Сосэки, учителем английского языка в школе, где учился Фудзимура.

Прощальное стихотворение Мисао Фудзимура

Память

Примечания

Ссылки 
 Мисао Фудзимура

Японские поэты
Дети-самоубийцы